Jordstråling har flere betydninger:
 Jordstråling eller terrestrisk stråling – videnskabeligt anerkendt stråling som kommer fra jorden eller som har passeret gennem jorden. Det kan fx være: radioaktiv stråling, varmestråling, neutrinostråling og jordens magnetfelt, herunder specielt:
 Udgående langbølget stråling – elektromagnetisk stråling som udsendes fra jorden

 Andet
 Jordstråling (pseudovidenskab) også kendt som W-bølger eller vandåre-stråling – stråling som skulle være fordelt i gitternetzoner eller strålebaner som fx Hartmann-gitteret (øst-vest linjer); Curry-gitteret (nord-syd linjer).